Мартинеску () — румынская фамилия. Известные носители:

 Мартинеску, Николае (1940—2013) — румынский борец.
 Мартинеску, Перикле (1911—2005) — румынский писатель.